В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of New England листопада 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 6-3, 6-1.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (1-ше коло)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Барбара Поттер (півфінал)
 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of New England